Stenjak je naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Stenjak
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani
(Bošnjaci)
|1.451 (83,39%)
|1.234 (80,12%)
|1.239 (86,64%)
|-
|Srbi 
|155 (8,90%)
|137 (8,89%)
|161 (11,25%) 
|-
|Hrvati
|18 (1,03%)
|20 (1,29%)
|21 (1,46%)
|-
|Jugoslaveni
|109 (6,26%)
|142 (9,22%)
|1 (0,06%)
|-
|ostali i nepoznato
|7 (0,40%)
|7 (0,45%)
|8 (0,55%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1.740|1.540|1.430'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj